Ziberli oder Zyberli steht für:

 Schweizerdeutsch  für „Zibarte“, Wildpflaume aus der Gattung Prunus sowie der daraus hergestellte Zibartenbrand
 Schweizerdeutsch  und französisch , Tanzschritt einer Gruppe von Volkstänzen mit Wechselhupfschritten sowie die dazugehörende Volksmusik in der Schweiz